Masarykovo náměstí je náměstí pojmenované po Tomáši Garriguovi Masarykovi a nachází se ve více městech a obcích:

 Masarykovo náměstí (Aš)
 Masarykovo náměstí (Bělá pod Bezdězem)
 Masarykovo náměstí (Benešov)
 Masarykovo náměstí (Blovice)
 Masarykovo náměstí (Boskovice)
 Masarykovo náměstí (Brandýs nad Labem)
 Masarykovo náměstí (Brodek u Přerova)
 Masarykovo náměstí (Bystřice nad Pernštejnem)
 Masarykovo náměstí (České Budějovice, centrum) – v letech 1934–1945, nyní náměstí Přemysla Otakara II.
 Masarykovo náměstí (České Budějovice) – v letech 1919–1934, nyní Senovážné náměstí
 Masarykovo náměstí (Děčín)
 Masarykovo náměstí (Dolní Kounice)
 Masarykovo náměstí (Dubá)
 Masarykovo náměstí (Heřmanův Městec)
 Masarykovo náměstí (Hodonín)
 Masarykovo náměstí (Hradec Králové)
 Masarykovo náměstí (Hranice)
 Masarykovo náměstí (Chrudim)
 Masarykovo náměstí (Jeseník)
 Masarykovo náměstí (Jihlava)
 Masarykovo náměstí (Jilemnice)
 Masarykovo náměstí (Jindřichův Hradec)
 Masarykovo náměstí (Karviná)
 Masarykovo náměstí (Kojetín)
 Masarykovo náměstí (Kopřivnice)
 Masarykovo náměstí (Kroměříž)
 Masarykovo náměstí (Kyjov)
 Masarykovo náměstí (Lány)
 Masarykovo náměstí (Letovice)
 Masarykovo náměstí (Lužná)
 Masarykovo náměstí (Mnichovice)
 Masarykovo náměstí (Mnichovo Hradiště)
 Masarykovo náměstí (Náchod)
 Masarykovo náměstí (Náměšť nad Oslavou)
 Masarykovo náměstí (Napajedla)
 Masarykovo náměstí (Nová Včelnice)
 Masarykovo náměstí (Nové Dvory)
 Masarykovo náměstí (Nový Jičín)
 Masarykovo náměstí (Nýřany)
 Masarykovo náměstí (Odry)
 Masarykovo náměstí (Ostrava)
 Masarykovo náměstí (Pardubice)
 Masarykovo náměstí (Pelhřimov)
 Masarykovo náměstí (Podbořany)
 Masarykovo náměstí (Podivín)
 Masarykovo náměstí (Police nad Metují)
 Masarykovo náměstí (Protivín)
 Masarykovo náměstí (Přelouč)
Masarykovo náměstí (Přeštice)
 Masarykovo náměstí (Rokycany)
 Masarykovo náměstí (Rožnov pod Radhoštěm)
 Masarykovo náměstí (Říčany)
 Masarykovo náměstí (Slaný)
 Masarykovo náměstí (Solnice)
 Masarykovo náměstí (Starý Plzenec)
 Masarykovo náměstí (Stříbro)
 Masarykovo náměstí (Šlapanice)
 Masarykovo náměstí (Šumperk)
 Masarykovo náměstí (Třebíč)
 Masarykovo náměstí (Třeboň)
 Masarykovo náměstí (Uherské Hradiště)
 Masarykovo náměstí (Uničov)
 Masarykovo náměstí (Valašské Klobouky)
 Masarykovo náměstí (Velká Bíteš)
 Masarykovo náměstí (Veverská Bítýška)
 Masarykovo náměstí (Vizovice)
 Masarykovo náměstí (Vratimov)
 Masarykovo náměstí (Vyškov)
 Masarykovo náměstí (Zábřeh)
 Masarykovo náměstí (Zbiroh)
 Masarykovo náměstí (Znojmo)
 Masarykovo náměstí (Žamberk)

Zahraničí 
 Masarykovo náměstí (Haifa)
 Masarykovo náměstí (Tel Aviv)

Související články 
 Náměstí T. G. Masaryka